Austriacka Formuła 3 Sezon 2000 – osiemnasty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2000
2000 w sportach motorowych